Дакотараптор () — род крупных дромеозаврид, обнаруженный в 2005 году в маастрихтской формации Хелл-Крик в Южной Дакоте.

Открытие 
В 2005 году палеонтолог Роберт де Пальма обнаружил скелет крупного (до 5—6 метров) дромеозаврида в округе Хардинг на северо-западе штата Южная Дакота. В 2015 году вид описан Робертом де Пальма, Дэвидом Бернхэмом, Ларри Мартином, Питером Ларсоном и Робертом Бэккером. Родовое имя дано по месту нахождения, видовое имя — в честь палеонтолога Уолтера Штейна.

Голотип PBMNH.P.10.113.T был обнаружен в слое песчаника верхней формации Хелл-Крик и содержал неполный скелет взрослой особи без черепа. В голотип входят хвостовые и спинной позвонки, вилочка, верхние конечности и разрозненные кости нижних конечностей. Голотип находится в коллекции музея естествознания Палм-Бич.

Описание 

Дакотараптор является одним из крупнейших дромеозаврид и по размерам приближен к ютараптору — самому большому представителю семейства.
Помимо большого размера, в описании указано ещё несколько отличительных черт (аутапоморфий). Второй и третий когти ноги имеют острые края на внутренней стороне. Длина серповидного когтя составляет 29 % от длины бедренной кости. Верхний край голенного гребня имеет крючковатую форму. Когда рука находится в плоском положении, край второй пястной кости располагается между лучезапястным суставом и верхней костью руки. На костях руки обнаружены перьевые бугорки, свидетельствующие о возможном наличии оперения.

Примечания

Литература 
 
 

Дромеозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2015 году
Таксоны, описанные Робертом Бэккером